Повіт Укена
Повіт Камі-Укена
Повіт Шімо-Укена